Wim Cornelis (politicus)
Wim Cornelis (hockey)